Котков — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Котков, Анатолий Степанович (род. 1947) — депутат Государственной думы Российской Федерации (1995—1999)
 Котков, Антон Сергеевич (род. 1990) — российский тхэквондист.
 Котков, Владимир Васильевич (род. 1958) — советский и российский композитор, поэт-бард, драматург, детский писатель.
 Котков, Владислав Александрович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Котков, Николай Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Котков, Эрнест Иванович (1931—2012) — украинский советский художник-график.
 Котков, Юрий Михайлович (1930—1998) — советский шахматист.

